Zichy János (1673–1724) gróf
Zichy János (1710–1764) várpalotai gróf
Zichy János (1738–1778) gróf
Zichy János (1820–1911) lengyeltóti gróf
Zichy János (1834–1916) zichyújfalui gróf
Zichy János (1835–1905) nagylángi gróf
Zichy János (1868–1944) nagylángi gróf, kultuszminiszter